Košarkaški klub "Pula 1981." (KK "Pula 1981."; KK "Pula 1981" Pula; KK Pula 1981; Pula 1981) je muški košarkaški klub iz Pule, Istarska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natječe u Prvoj muškoj košarkaškoj ligi, ligi drugog stupnja prvenstva Hrvatske.

O klubu 
KK "Pula 1981" je osnovan u listopadu 1997. godine. Klub se na početku orijentira na rad s mlađim kategorijama te klub djeluje u SC Mirna. 2004. godine je gradski prvoligaš "Istra" u financijskim problemima i izbačen iz lige, te se organizacijski spaja s "Pulom 1981", koja tad organizira seniorsku momčad i počinje igrati u B-1 ligi - Zapad, a od sezone 2005./06. u A-2 ligi - Zapad, u kojoj se se redovito natjecala, a od sezone 2017./18. se natječu u novouspostavljenoj Prvoj košarkaškoj ligi.  
Od 2005. godine KK "Pula 1981" organizira Memorijalni košarkaški turnir "Josip Joža Sever".

Uspjesi 
 A-2 liga - Zapad
 doprvak: 2005./06.

Pregled plasmana

Poznati igrači

Poznati treneri 
 Sandro Nicević

Unutrašnje poveznice 
 Pula 
 KK Istra Pula

Vanjske poveznice 
 kkpula1981.com - službene stranice 
 KK Pula 1981, facebook stranica 
 eurobasket.com, KK Pula 1981 
 sportilus.com, KOŠARKAŠKI KLUB PULA 1981. PULA 
 basketball.hr, KK Pula 1981 
 ksiz.hr - Košarkaški savez Istarske županije, Pula 1981

Izvori  
 
 kkpula1981.com, Povijest, pristupljeno 26. travnja 2020. 
 kkpula1981.com, Dvorana, pristupljeno 26. travnja 2020. 
 Mišo Tikvicki: 80 godina košarke u Puli, Pula, 2013., UDK:796.323.2(497.5 Pula), str. 38-42 
 hks-cbf.hr, Klubovi – Prva muška liga, pristupljeno 26. travnja 2020. 
 poslovna.hr, KOŠARKAŠKI KLUB PULA 1981. PULA 
 fininfo.hr, KOŠARKAŠKI KLUB "PULA 1981." PULA 
 bisnode.hr, KOŠARKAŠKI KLUB "PULA 1981." PULA 
  

 
Košarkaški klubovi u Istarskoj županiji
Šport u Puli